

Cinema 
L'orma del gigante (Take a Giant Step) – film del 1959 diretto da Philip Leacock

Letteratura 
L'orma del gigante (The Big Foot) – romanzo di Edgar Wallace del 1927
L'orma del gigante (The Mistery of the Moss-covered Mansion) – romanzo di Carolyn Keene della serie Nancy Drew